Псяровка — название населенных пунктов на Украине:

 Псяровка — до 1939 г. название села Подольское в Жмеринском районе Винницкой области.
 Псяровка — до 1946 г. название села Ятрановка в Уманском районе Черкасской области.